Mitteilung bezeichnet:
 im allgemeinen Sprachgebrauch eine Nachricht
 ein von den öffentlichen Organen veröffentlichtes Dokument ohne rechtsetzende Wirkung, wie beispielsweise:
 der Europäischen Union, insbesondere der EU-Kommission, siehe Europarecht 
 Mitteilung (Amtlich) 

Siehe auch:

 Meldung